Freiheitsstatue steht für:
 Freiheitsstatue in New York
 Freiheitsstatuen (Paris)
 Freiheitsstatue Arad
 Freiheitsstatue (Budapest)
 Freiheitsstatue (Mytilini)

Siehe auch:

 Freiheitsdenkmal
 Statue of Freedom